Анда:

Топонимы 
 Анда — река в России, протекает в Нижегородской области, Чувашской Республике, Республике Мордовия.
 А́нда — река, вытекающая из озера Андозеро в Онежском районе Архангельской области.
 Анда — населённый пункт в Ахалцихском муниципалитете Грузии.
 Анда — посёлок в Онежском районе Архангельской области.
 Анда — село в Сергачском районе Нижегородской области.

Прочее 
 Анда, Геза (1921—1976) — венгерский пианист, дирижер и педагог.
 Габриэль де Анда, Франсиско (род. 1971) — мексиканский футболист.
 Анда — купол буддийской ступы.